Tempting Fate – film per la televisione del 1998 diretto da Peter Werner
 Tempting Fate – film per la televisione del 2019 diretto da Kim Raver